Ян () — корейське прізвище.
 Ян Кьонджон — корейський солдат, який служив у лавах японської імператорської армії, частинах РСЧА та Вермахту.
 Ян Кьон Іл — корейський борець.
 Ян Син Кук — північнокорейський футболіст.
 Ян Син Хо — південнокорейський репер.
 Ян Хак Сон — південнокорейський гімнаст.
 Ян Чон Ін — вокаліст та макне південнокорейського бой-бенду Stray Kids.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища